Björnström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Björnström (född 1995), svensk fotbollsspelare
 Björn Björnström (1928–2017), svensk ämbetsman och politiker
 Fredrik Björnström (1833–1889), svensk läkare
 Georg Björnström (1872–1957), svensk militär
 Gösta Björnström (1916–1987), finländsk jurist
 Herman Björnström (1839–1908), svensk teolog
 Tomas Björnström (född 1975), svensk ishockeyspelare

Svenska efternamn